Роберта Вінчі була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Нурія Льягостера Вівес виграла титул, перемігши у фіналі Марію Емілію Салерні з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Copa Colsanitas